Гео́ргий Эдуа́рдович Коню́с (, Москва — 29 августа 1933, Москва) — русский и советский теоретик музыки, композитор и педагог. Сын француза Эдуарда Конюса, брат Льва и Юлия Конюсов, отец Наталии Конюс. Принял российское подданство в 1904 году.

Биография и творчество 
Музыке учился сначала у отца, а затем, по окончании реального училища, в Московской консерватории, курс которой окончил в 1889 году как композитор (в классе А. С. Аренского; теорией музыки занимался у С. И. Танеева, фортепиано у П. А. Пабста).

В 1891—1899 гг. преподаватель гармонии и инструментовки в Московской консерватории. В 1904—1906 гг. директор музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. В 1912—1919 гг. преподавал в Саратовской консерватории (с 1918 профессор, в 1917—1919 директор). В 1920 году возглавил секцию специального музыкального образования Главпрофобра. С 1920 до конца жизни — профессор Московской консерватории (преподавал музыкальную форму; в 1922—1929 также декан композиторского факультета). В 1921—1931 руководитель Лаборатории метротектонического анализа Государственного института музыкальной науки (ГИМНа). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1927).

Главные сочинения Конюса-композитора — сюита «Из детской жизни», кантата в память императора Александра III, симфоническая поэма «Из мира иллюзий», фортепианные пьесы (сюита и «Feuillets d’album»), балет «Даита» и Концерт для контрабаса h moll, op.29.

Автор пособий по элементарной теории музыки, гармонии, полифонии, инструментовке, среди которых «Пособие к практическому изучению гармонии» (1894), «Сборник задач по элементарной теории» (4-е изд., 1902), «Дополнение к сборнику задач» (1896), «Синоптическая таблица элементарной теории музыки» (1891). Перевёл (с французского языка) и откомментировал «Руководство к практическому изучению инструментовки» Э.Гиро (1892). Как музыкальный критик, сотрудничал с несколькими русскими периодическими изданиями («Московские ведомости», «Русское слово», «Утро России» и др.).

В 1933 г. опубликовал трактат «Как исследует форму музыкальных организмов метротектонический метод», содержащий оригинальное учение о музыкальной форме (т. наз. метротектонизм), которое Конюс считал универсальным, проявляющим себя в равной степени и в композиторской и в народной музыке. Ряд трудов Конюса (в том числе его концептуальный труд «Эмбриология и морфология музыкального организма», 1929) не опубликован.

У Георгия Конюса мальчиком, до поступления к Николаю Звереву, брал уроки фортепиано Александр Скрябин. Среди учеников Конюса Е.Бекман-Щербина, С.Василенко, А.Гедике, Р.Глиэр, А.Гольденвейзер, Н. Метнер, В. В. Пасхалов, Д.Рогаль-Левицкий, И. В. Способин, Б.Хайкин, П. Г. Чесноков, М.Блантер.

Семья 
 Сын (от первого брака с Марией Никандровной Конюс) — экономист Александр Александрович Конюс — был женат на враче-педиатре Эсфири Мироновне Зайдеман-Конюс (1896—1964), докторе медицинских наук, старшем научном сотруднике Государственного научного института охраны материнства и младенчества; их племянник — актёр Александр Калягин.

Музыкально-теоретические сочинения 
 Задачник по инструментовке. Ч.1-3. — М., 1906—1909.
 Границы метрических построений и каденция (1897—1917).
 Периоды музыкальной речи. Пособие к изучению их разновидностей (б.г.).
 Пособие к практическому изучению гармонии / составил Г. Конюс. — Изд. 2-е. — 1905 (ценз.): П. Юргенсон. — 84 с.
 Repertoire de morceaux de concert: transcrits pour alto (viola) avec piano: №№ 1-3 / transcr. par Jules Conus. - P. Jurgenson
 Repertoire de morceaux de concert: transcrits pour alto (viola) avec piano: №№ 4-6 / transcr. par Jules Conus. - P. Jurgenson
 Курс контрапункта строгого письма в ладах. — М., 1930.
 Критика традиционной теории в области музыкальной формы. — М., 1932.
 Как исследует форму музыкальных организмов метротектонический метод. — М., 1933.
 Научное обоснование музыкального синтаксиса (к изучению вопроса). — М., 1935.

Примечания

Литература 
 Крылов П. Д. Георгий Эдуардович Конюс. — М., 1932.
 Г. Э. Конюс: Статьи, материалы, воспоминания / Сост. Г.Головинский. — М.: Музыка, 1965. — 144 с.
 Рогаль-Левицкий Д. Р. Г. Э. Конюс // Выдающиеся деятели теоретико-композиторского факультета Московской консерватории. — М., 1966.
 Георгий Эдуардович Конюс 1862—1933: Материалы, воспоминания, письма / Сост. Л. А. Кожевникова — М.: Сов. композитор, 1988. — 400 с.
 Масловская Т. Ю. Конюс: возвращение на родину // Труды Государственного центрального музея музыкальной культуры им. М. И. Глинки: Альманах. — М., 1999. — Вып. 1.
 Масловская Т. Ю., Шкапа Е. А. Конюс, Георгий Эдуардович // Московская консерватория. От истоков до наших дней. — М., 2007. — С. 257—258.
 Конюс // Большая российская энциклопедия. — М., 2010. — Т. 15. — С. 189—190.
 Холопов Ю.Н. Метротектонизм // Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990, с. 342-343.

Ссылки 
 

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Преподаватели Саратовской консерватории
Ректоры Саратовской консерватории
Теоретики музыки
Академические музыканты России
Выпускники Первого Московского реального училища
Похороненные на Новодевичьем кладбище